Марин Шверко (; родился 4 февраля 1998 года, Пфорцхайм, Германия) — хорватско-немецкий футболист, защитник нидерландского клуба «Гронинген», выступающий на правах аренды за итальянскую «Венецию».

Клубная карьера 
Шверко является воспитанником «Карлсруэ». Дебютировал за дубль Карлсруэ в матче против «Оберахерена». За основную команду Марин Шверко дебютировал в матче против «Кайзерслаутерна».

17 января 2017 года за 60 тысяч евро перешёл в «Майнц 05». За вторую команду Майнца 05 дебютировал в матче против «Пройссена». Свой первый гол он забил в матче против «Гессен-Кассель». В 2018 году был отдан в аренду в Карлсруэ, где сыграл 4 матча. В 2020 году был отдан в аренду в «Зонненхоф Гроссаспах», где дебютировал в матче против футбольного клуба «Вюрцбургер Киккерс».

14 августа 2020 года на правах свободного агента перешёл в «Саарбрюккен». За клуб дебютировал в матче против «Любека». Свой единственный гол в Саарбрюккене забил в ворота «Дуйсбурга». Всего за клуб Марин Шверко сыграл 25 матчей и забил гол.

1 июля 2021 года перешёл в «Гронинген» за 400 тысяч евро. За клуб дебютировал в матче против «Херенвена», выйдя в перерыве. Из-за мышечной травмы и неизвестного повреждения пропустил 88 дней.

31 января 2023 года перешёл в «Венецию».

Карьера в сборной 
Играл за сборные Хорватии до 17, 18, 19 и 20 лет. За молодёжную сборную Хорватии дебютировал в матче против Венгрии. Свой первый гол Марин Шверко забил в ворота Литвы. На молодёжном чемпионате Европы сыграл 3 матча на групповом матче.

Примечания 

Футболисты Германии
Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК «Саарбрюккен»
Игроки ФК «Зонненхоф Гроссаспах»
Игроки ФК «Майнц 05 II»
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Карлсруэ»